Esta versión de la Magdalena penitente es un lienzo de El Greco, que tiene el número 264 y conforma el prototipo del Tipo-V, dentro de esta temática, en el catálogo razonado realizado por el profesor e historiador del arte Harold Wethey, especializado en este pintor.

Temática 
María Magdalena, síntesis de varias mujeres citadas en el Nuevo Testamento, fue presentada por la Iglesia de la Contrarreforma como una mujer pecadora, que se arrepintió de sus pecados gracias a la predicación de Jesús de Nazaret, y que posteriormente se hizo anacoreta, practicando una vida humilde y retirada. Por este motivo, la devoción a esta santa fue fomentada por la Iglesia de la Contrarreforma, con objeto de estimular en los fieles el arrepentimiento y la humildad.

Iconografía 
En el arte de la Contrarreforma, María Magdalena es representada iconográficamente de dos formas diferentes:

 Llevada al cielo por ángeles, puesto que, según la leyenda, era elevada al cielo cada día mientras hacía meditación.
 Como anacoreta, puesto que debido a la predicación de Jesús, se arrepintió de su pasado pecaminoso y consagró muchos años a la penitencia y a la meditación, alcanzando así la santidad.

No ha llegado hasta nuestros días ninguna obra del Greco de la primera variante. Todas sus obras conocidas representan a la Magdalena como eremita.

Análisis de la obra 

 Pintura al óleo sobre lienzo; 118 x 105 cm.; realizada circa 1605-1610; Colección privada.
 Firmado con letras griegas en cursiva, en el papel de la izquierda: δομήνικος Θεοτοκóπουλος ε'ποíει. 

En esta obra, El Greco se acerca al esquema de las primeras versiones de este tema que, según Harold Wethey son el Tipo-I (Magdalena penitente de Worcester) y el Tipo-II (Magdalena penitente de Kansas). Se aleja, por tanto, de las anteriores variantes: el Tipo-III (Magdalena penitente de Budapest) y del Tipo-IV (Magdalena penitente de Sitges).

El Greco representa a la Magdalena como una mujer todavía joven y bella, pero sin trajes suntuosos, lo que la asemeja con el Tipo-IV. Efectivamente, ahora viste una túnica azul y un manto rojo, que se adecúan mejor a su condición de eremita. Además, a pesar de su hombro y su pecho desnudos, no tiene el ligero erotismo que había en el Tipo-III. En la parte izquierda del cuadro, la Magdalena usa la calavera como atril para aguantar el libro. Apoya su mano derecha sobre el pecho, mientras la mano izquierda señala el libro y la calavera, que reposan sobre una roca. A la izquierda y sobre la Magdalena, se encuentra representado un fondo de paisaje con nubes amenazantes, que no tienen nada que ver con el paisaje risueño de la variante de Budapest. A la derecha, vemos una gran roca con la entrada a la cueva, donde crece la hiedra.

Pero si el esquema general es similar al del Tipo-I y al del Tipo-II, el tipo humano y la atmósfera sentimental no se asemejan en nada. Tanto los pliegues de su ropa como el azul de la túnica se confunden con las nubes tempestuosas del paisaje, de tal manera que parece como si el Cosmos reflejara el mundo interior del personaje. La elegancia teatral y algo amanerada de los Tipos-I y II ha desaparecido y, como dice J. Álvarez Lopera, El Greco ha entrado en su fase "de exacerbamiento".

Copias del Tipo-V 
No se conoce ninguna copia de buena calidad, que sea considerada obra del Greco y/o de su taller, y acabada por el maestro cretense.

Wethey cita 5 copias de taller, de diversa calidad, que pueden haber cambiado de ubicación:

 Zumaya; colección Zuloaga; posible obra de Jorge Manuel Theotocópuli o de taller; Óleo sobre lienzo; 63 × 53 cm.; 1610-20;
 Madrid; Óleo sobre lienzo; 73 × 52 cm.; 1610-20;
 Ubicación desconocida; Óleo sobre lienzo; 65 × 55 cm.; Copia pésima.
 Granada; Óleo sobre lienzo; 72 × 48 cm.; Copia sentimentaloide, no muy antigua ¿Del Maestro del Pigmento Desconchado?
 Ubicación desconocida; Óleo sobre lienzo; 105 × 80 cm.; ¿Copia del  ?

Véase también 

 Magdalena penitente (El Greco, Budapest)
 Magdalena penitente (El Greco, Kansas)
 Magdalena penitente (El Greco, Montserrat)
 Magdalena penitente (El Greco, Sitges)
 Magdalena penitente (El Greco, Worcester)

Referencias

Bibliografía 

 Wethey, Harold; El Greco y su Escuela (Volumen-II) ; Ediciones Guadarrama; Madrid-1967.
 Álvarez Lopera, José; El Greco, La Obra esencial; Editorial Sílex; Madrid-2014; ISBN 978-84-7737-8600
 Gudiol, José; Doménikos Theotokópoulos, El Greco; Ediciones Polígrafa, S.A.; Barcelona-1982; ISBN 84-343-0031-1

Cuadros manieristas
Cuadros de los años 1600
Pinturas representando a María Magdalena
Libros en el arte
Calaveras en el arte
La Magdalena penitente